Bernie Worrell – tastierista e compositore statunitense
 Ernesto P. Worrell – personaggio immaginario interpretato da Jim Varney
 Johnny Worrell – cestista filippino
 Kelsi Worrell – ex nuotatrice statunitense